A palavra chaveta é usada em diferentes contextos:
 chaveta - símbolo matemático;
 Chaveta é um outro nome para a chave (pontuação) - sinal de pontuação;
 chaveta - peça de um mecanismo.

Desambiguação